Карамбол може да се отнася за:

 Триспонтов карамбол – вид игра на билярд
 Карамбол (филм) (1966, България)